Liberty Records (Ли́берти Ре́кордз) — лейбл звукозаписи, базировавшийся в Соединённых Штатах Америки.

Был основан в 1955 году . Он стал председателем правления,  — президентом, а  — главным инженером.

Среди исполнителей, издававшихся на лейбле, были: Джули Лондон («Cry Me a River»),  («Quiet Village»), Эдди Кокран («Summertime Blues»),  («You’re Sixteen»),  («Tower of Strength»), Бадди Нокс («Lovey Dovey»),  («Hurt»).

Также большие хиты лейблу принесли записи «Элвина и бурундуков», вымышленной музыкальной группы, состоявшей из трёх бурундуков. Группа была создана Роосом Багдасаряном, выступавшим под псевдонимом Дэвид Севилль.

К 1958 году лейбл был близок к банкротству, когда автор-исполнитель Дэвид Севилль (Росс Багдасарян) убедил их, что они могут вполне могут наштамповать синглы с его комической песней  из оставшихся на их складе виниловых шайб и этикеток. Песня стала хитом номер 1 и спасла компанию. Позднее в том же году Багдасарян скомбинировал технику многодорожечной записи с использованной им в песне «Witch Doctor» техникой удвоенной скорости и в песне  представил миру «Бурундуков» (The Chipmunks) — Элвина, Саймона и Теодора. Бурундуки были названы в честь директоров Liberty Records Беннетта, Варонкера и Кипа, соответственно. Всего за несколько месяцев, по мере приближения Рождества, пластинка поднялась на вершину чартов. Она стала единственной в истории рождественской записью, достигшей первого места в поп-чарте «Билборда» и продалась в 4 с половиной миллионах экземплярах. Ближайшее будущее лейбла Liberty было прочно обеспечено.

Исполнители 
 См. статью «List of Liberty Records artists» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 The Liberty Records Story 

Лейблы звукозаписи США
Лейблы звукозаписи Великобритании
Лейблы звукозаписи, основанные в 1955 году
EMI